Plotytscha (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Plotytscha (Kosowa), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa
 Plotytscha (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil